Le Championnat du Portugal de football 1993-1994 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur nigérian Rashidi Yekini, qui inscrit 21 buts avec le Vitória Setúbal.

Classement 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Portugal de football D2 1993-1994
 Coupe du Portugal de football 1993-1994

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1993-94 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Championnat Portugal Football 1993-1994 D1
Championnat Portugal Football 1993-1994 D1
Portugal
Portugal